French Open-mesterskabet i damesingle 2017 var den 110. turnering om French Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af French Open 2017 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 28. maj - 10. juni 2017, mens kvalifikationen afvikledes den 22. - 26. maj 2017.

Mesterskabet blev vundet af Jeļena Ostapenko, som i finalen besejrede Simona Halep med 4-6, 6-4, 6-3. Ostapenko, der fyldte 20 år to dage inden finalen og blot var rangeret som nr. 47 på WTA's verdensrangliste, blev dermed den første useedede vinder af French Open-mesterskabet i damesingle siden 1933, den lavest rangerede vinder af titlen siden WTA's verdensrangliste blev indført i 1975 og den yngste vinder af titlen siden Iva Majoli som 19-årig vandt French Open-mesterskabet i damesingle 1997. Hun blev samtidig den første lettiske vinder af en grand slam-singletitel. Sejren var endvidere hendes første turneringssejr på WTA Tour. Indtil da havde hendes bedste resultater på WTA Tour været tre finalepladser, og hendes største turneringssejr havde været en $ 50.000-turnering i Sankt Petersborg på ITF Women's Circuit i 2015. Den seneste spiller, der udførte en lignende bedrift var Gustavo Kuerten, der vandt sin første turnering på ATP Tour-niveau ved French Open 1997, hvor finalen i øvrigt blev spillet den 8. juni 1997, hvilket var nøjagtig samme dag, som Jeļena Ostapenko blev født.

Simona Halep var i French Open-finalen for anden gang på fire år, men måtte endnu en gang forlade finalen som taber, selvom hun undervejs førte kampen med 6-4, 3-0, og på trods af at hun kun begik 10 uprovokerede fejl i hele kampen.

Sejren bragte Jeļena Ostapenko ind i top 20 på WTA's verdensrangliste for første gang i hendes karriere, idet triumfen medførte, at hun avancerede fra nr. 47 til nr. 12 på ranglisten. Simona Halep kunne med en sejr i finalen have overtaget førstepladsen på listen fra Angelique Kerber, men nederlaget betød, at hun måtte nøjes med at hoppe to pladser frem fra 4.- til 2.-pladsen, hvilken var en tangering af hendes indtil da bedste placering.

Garbiñe Muguruza var forsvarende mester, idet hun året forinden havde vundet sin første grand slam-titel, men spanieren tabte i ottendedelsfinalen til Kristina Mladenovic. Angelique Kerber blev den første topseedede spiller, der måtte forlade French Open-mesterskabet i damesingle efter blot en kamp, da hun tabte i første runde med 6-2, 6-2 til Jekaterina Makarova.

Højdepunkter 

 Mesterskabet var den første grand slam-turnering i damesingle siden Australian Open 2002 uden deltagelse af både Serena Williams, Marija Sjarapova og Viktoryja Azaranka, og turneringen var på forhånd blev udråbt som et af de mest åbne mesterskaber nogensinde.
 Venus Williams deltog i mesterskabet for 20. gang, hvilket var ny rekord. Indtil da delte hun selv rekorden på 19 deltagelser med Andrée Varin, der spillede turneringen 19 gange i perioden 1934-65.
 Topseedede Angelique Kerber tabte i første runde 6-2, 6-2 til Jekaterina Makarova. Det var første gang nogensinde, at den førsteseedede spiller i French Open-mesterskabet i damesingle måtte forlade turneringen efter første runde. Og det var blot femte gang i den åbne æra, at den højst seedede damesinglespiller tabte i første runde i en grand slam-turnering, og det var første gang siden Wimbledon-mesterskaberne 2001.
 Petra Kvitová vendte tilbage til turneringstennis fem måneder efter at hun blev overfaldet i sit hjem af en indbrudstyv bevæbnet med en kniv og alvorligt skadet i sin spillehånd.
 Tuneseren Ons Jabeur blev den første arabiske kvinde, der kvalificerede sig til tredje runde i damesingle i en grand slam-turnering, da hun i anden runde besejrede sjetteseedede Dominika Cibulková med 6-4, 6-3. Hun havde endda kun kvalificeret sig til hovedturneringen som lucky loser, og hun blev den første lucky loser, der nåede mindst tredje runde i French Open-mesterskabet i damesingle siden Gloria Pizzichini i 1996.
 Som følge af at de tidligere grand slam-vindere Svetlana Kuznetsova, den forsvarende mester Garbiñe Muguruza, Venus Williams og Samantha Stosur alle tabte i fjerde runde, havde ingen af de otte spillere i kvartfinalerne tidligere vundet en grand slam-turnering i damesingle. Dette var ikke sket i grand slam-sammenhæng siden Australian Open 1979, mens det senest skete i French Open i 1977.
 Jeļena Ostapenko blev den første lettiske tennisspiller, der kvalificerede sig til en grand slam-finale i single.
 Den eneste danske deltager, Caroline Wozniacki, spillede sig frem til kvartfinalen, hvor hun tabte til den senere vinder, Jeļena Ostapenko, og dermed tangerede Wozniacki sit indtil da bedste resultat i French Open-mesterskabet i damesingle.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg € 14.220.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på godt 13 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 108 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 17. april 2017 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 12 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen.

Efter lodtrækningen til hovedturneringen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky loser fra kvalifikationen.

Serena Williams var den eneste blandt WTA's verdensranglistes bedste 32 spiller, der meldte afbud til turneringen. Williams havde tidligere offentliggjort, at hun var gravid med sit første barn.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 22. maj 2017 blev seedet:

Udbetalinger

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 22. maj 2017 er angivet i parentes.

Kvalifikanter 

Tolv spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Derudover blev der plads til en lucky loser fra kvalifikationen i hovedturneringen.

Se afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 96 spillere om 12 ledige pladser i hovedturneringen. Af de 96 spillere havde de seks modtaget et wildcard (WC).

Følgende 12 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Derudover blev der plads til en lucky loser i hovedturneringen.

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i herresingle 2017
 French Open-mesterskabet i herredouble 2017
 French Open-mesterskabet i damedouble 2017
 French Open-mesterskabet i mixed double 2017

Eksterne henvisninger 
 French Open

Noter 

French Open 2017
2017
WTA Tour 2017